Олива-де-ла-Фронтера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Суроэсте. Занимает площадь 149,3 км². Население — 5573 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 81 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Todo sobre Oliva de la Frontera 
 Todo sobre La Pasión Viviente 

Муниципалитеты Бадахоса